De finale van de Coupe de France van het seizoen 2009/10 werd gespeeld op zaterdag 1 mei 2010 in het Stade de France in Saint-Denis. Paris Saint-Germain versloeg AS Monaco na verlengingen met 1–0. Guillaume Hoarau scoorde na 105 minuten het enige doelpunt van de finale.

Finale

Wedstrijd

 

2010
Paris Saint-Germain
AS Monaco
Coupe de France